Damrow ist der Familienname folgender Personen:

 Frits Damrow (* 1960), niederländischer Trompeter und Hochschullehrer
 Hildegard Damrow, deutsche Soziologin und Gerichtsreporterin
 Sascha Damrow (* 1986), deutscher Radsportler